Het landskampioenschap hockey in het seizoen 1971/72 werd gewonnen door Kampong uit Utrecht na een beslissingswedstrijd met HHIJC uit Den Haag in het Wagener-stadion. Het werd 2-0 in het voordeel van de Utrechters.

Algemeen
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen en de runner-ups van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een halve competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. Doordat Kampong en HHIJC met een gelijk aantal punten de kampioenscompetitie eindigden moest er een beslissingswedstrijd gespeeld worden waarin Kampong aan het langste eind trok. Als landskampioen plaatste Kampong zich voor de Europacup I 1973.

Eindstanden
Na een halve competitie was de eindstand:

Legenda

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1971/72

Hockey in 1971
Hockey in 1972
 1971/72